Куково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Куково — агрогородок в Ганцевичском районе Брестской области.
 Куково — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Россия 
 Куково — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Куково — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Куково — деревня в Старицком районе Тверской области.

См. также 
 Куково-Бор